Ralov ist der Familienname folgender Personen:

 Børge Ralov (1908–1981), dänischer Balletttänzer und Choreograph
 Kirsten Ralov (1922–1999), dänische Tänzerin

Siehe auch:
 Raloff
 Ralow